Дэ́ниэл Санжа́та (, род. 30 декабря 1971, Эванстон) — американский актёр.

Биография 
Дэниэл Санжата родился в Эванстоне, штат Иллинойс; вырос в Чикаго. Был усыновлен во младенчестве и именно приемные родители дали ему необычное имя — Санжата. В детстве будущий актёр увлекался спортом, но в университете понял, что к театру и кино его тянет больше. Дэниэл много играл в театре в 90е, с 2003 выступал на Бродвее. Его заметили режиссёры и Санжата стал сниматься в эпизодических ролях популярных сериалов. Например, Дэниэла помнят за роль моряка в одном из эпизодов пятого сезона сериала «Секс в большом городе». Большую популярность ему принесло участие в постановке Take Me Out. За роль в этой постановке он был удостоен номинации на премию «Тони». В этом же, 2003, году Дэниэл, по мнению журнала People, вошёл в число самых красивых людей планеты.
Известность Санжате принес сериал Rescue Me, в котором он играл с 2004 по 2011 год пожарного Фрэнка Ривера.

С 2013 по 2015 год Санжата снимался в главной роли в драматическом сериале Грейсленд в роли агента ФБР Пола Бриггса. В 2016 году он взял на себя основную роль в сериале «Дурная слава».

Фильмы и сериалы

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактёры США
Выпускники Университета Луизианы в Лафейетте
Выпускники Флоридского университета A&M
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета